Killen – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Lauderdale
 Killen – wieś w Irlandii Północnej, w hrabstwie Tyrone